Räber oder Raeber bezeichnet:

 Räber (Suderburg), Ortsteil der Gemeinde Suderburg im Landkreis Uelzen, Niedersachsen

Räber oder Raeber ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Räber (1901–1990), Schweizer Politiker (SP)
 Alois Räber (1834–1905), Schweizer Politiker
 Christine Räber, siehe Christine Schaffner (* 1979), Schweizer Mountainbike-Orientierungsfahrerin
 Hans Räber (1918–2008), Schweizer Kynologe

 Kuno Raeber (1922–1992), Schweizer Schriftsteller
 Ludwig Räber OSB (1912–1976), Schweizer Benediktinerpater
 Moritz Raeber (1911–2015), Schweizer Architekt
 Urs Räber (* 1958), Schweizer Skirennläufer

Siehe auch:
 Reber